Het CBS-orkest, internationaal ook gekend als "The Brussels CBS Orchestra", is een Belgische concertband. De band bestaat uit een mix van professionele en amateurmuzikanten. De concertband bestaat in totaal uit 50 à 60 spelende leden. 
Een belangrijk verschil met de meeste andere concertbands of harmonieorkesten, is de aanwezigheid van een volledig elektrische begeleidingsband: er zijn de gebruikelijke drums en basgitaar, maar ook keyboards en elektrische gitaren. Een tweede verschil is het gebruik van een volledige strijkerssectie. 
Deze extra elementen laten toe om een heel breed gamma aan muziek te kunnen brengen, en om populaire artiesten te kunnen begeleiden zonder de typische pop-instrumenten achterwege te laten.

CBS begeleidde Belgische en internationale artiesten als Clouseau, Natalia, Nàdine, Toots Thielemans, Ozark Henry, K’s Choice, Stan Van Samang, Niels Destadsbader, Stijn Meuris, Guy Swinnen en Laura Tesoro.

De artistieke leiding is sinds 2007 in handen van dirigent Joris Degeest.

Geschiedenis 
Het CBS-orkest is gegroeid uit de plaatselijke fanfare “Hoop in de Toekomst” die op 7 december 1870 in Steenhuffel werd opgericht. De fanfare telde 18 muzikanten en de vereniging startte met 20 ereleden. In 1970 kon de fanfare de bekende dirigent Jef De Decker aantrekken, van het Waltra Dansorkest. Voorzitter Hendrik Sarens nam het roer over in mei 1984 en startte meerdere nieuwe initiatieven om de vereniging te vernieuwen en jong talent aan te trekken, wat lukte met een trommelkorps ("HINT"), muziekopleidingen bestaande uit een combinatie van notenleer met een andere muzische activiteit als djembé, woord of ritmiek. Enkele jaren volgde de oprichting van een jeugdconcertband die samensmolt met fanfare ‘Hoop in de Toekomst’' tot de "Concertband Steenhuffel", afgekort CBS. De concertband onder leiding van dirigent Frans De Decker, zoon van Jef De Decker, maakte buitenlandse tournees, en speelde als begeleidingsband in de grootste Belgische zalen.

Externe link 
 Website CBS-orkest

 

Belgische band